Chesapeake pode se referir a várias localidades nos Estados Unidos:
 Baía de Chesapeake
 Chesapeake (Ohio)
 Chesapeake (Virgínia)
 Chesapeake (Virgínia Ocidental)
 Chesapeake Beach
 Chesapeake City
 Chesapeake Ranch Estates-Drum Point

Outros
 Chesapeake Energy Arena

Desambiguações de topônimos